Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1978, no circuito de Indianapolis no domingo, 28 de Maio de 1978.

Indianapolis 500
1978
Desporto nos Estados Unidos em 1978